Shax-î Ser Amêdî kan syfta på följande platser:

Irak 

 Sar Amādīyah, berg, Dahuk, 
 Jabal Sar ‘Amādīyah, berg, Dahuk, 

Robotskapade Irakförgreningar